Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Nestor ha giocato insieme a Leander Paes perdendo al secondo turno contro Pablo Cuevas e David Marrero, Zimonjić ha giocato insieme a Marcin Matkowski perdendo al secondo turno contro Jamie Murray e John Peers.

Cuevas e Marrero hanno vinto il titolo battendo in finale Marcel Granollers e Marc López 6-4, 7-5.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (secondo turno)

  Marcel Granollers /  Marc López (finale) 
  Daniel Nestor /  Leander Paes (secondo turno) 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno) 
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Internazionali d'Italia 2015
ATP World Tour 2015